plomer, llauner o lampista.
 plomer o plomaire, qui treballa o comercia en coses de plom
 plomer, plomall
 plomer, capsa on es guarden les plomes d'escriure